Das Savannah Challenger 2011 war die dritte Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Savannah. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 30. April bis 8. Mai 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 30 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Im Einzel gewann der US-Amerikaner Wayne Odesnik, der erst über eine erfolgreiche Qualifikationsrunde in das Hauptfeld eingezogen war. Er setzte sich im Finale gegen seinen an Position drei gesetzten Landsmann Donald Young in zwei Sätzen durch. Dies was der vierte Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste seit seiner Dopingsperre. Vorjahressieger Kei Nishikori aus Japan trat nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz konnte die topgesetzte südafrikanische Paarung bestehend aus Rik De Voest und Izak van der Merwe gegen die US-amerikanischen Wilcard-Besitzer Sekou Bangoura und Jesse Witten in zwei Sätzen gewinnen. Dies war De Voests 32. Erfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie seiner Karriere und der erste der Saison. Für van der Merwe war er der neunte Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour und ebenfalls der erste der Saison. Es war ihr dritter gemeinsamer Titel. Die britischen Vorjahressieger Jamie Baker und James Ward traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan der Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Savannah (Georgia)